Jang () je čínské příjmení, k roku 2007 šesté nejčastější příjmení v ČLR. Jang je též korejské příjmení .

Příjmení Jang nosili panovníci některých čínských států:
 Císařové říše Suej (581–618), a sice Jang Ťien, známý jako císař Wen-ti a jeho potomci;
 Králové a císařové státu Wu (902–937) v období Pěti dynastií a deseti říší, a sice Jang Sing-mi a jeho potomci.

Další známí nositelé příjmení Jang:

 Jang Čen-ning (* 1922) – americký fyzik čínského původu, držitel Nobelovy ceny za fyziku (1957)
 Jang Čung-ťien (1897–1979) – čínský paleontolog
 Jang Dok-Ryong (* 1953) – severokorejský zápasník, volnostylař
 Jang I-čching (1454–1530) – čínský politik, vojevůdce a spisovatel v říši Ming
 Jang Jün (politik) († 54 př. n. l.) – čínský politik a básník v říši Chan
 Jang Kjong-il (* 1989) – severokorejský zápasník, volnostylař
 Jang Kuej-fej (719–756) – konkubína tchangského císaře Süan-cunga
 Jang Li-wej (* 1965) – čínský kosmonaut
 Jang Lien (* 1955) – čínský básník
 Jang Pchu (1372–1446) – čínský politik a básník v říši Ming
 Jang Sin-chaj (1968–2004) – čínský sériový vrah
 Jang Siou-čching (1821–1856) – čínský povstalec v říši Čching, jeden z vůdců povstání tchaj-pchingů
 Jang Siou-li (* 1983) – čínská judistka
 Jang Š’-čchi (1364–1444) – čínský politik a básník v říši Ming
 Jang Šang-kchun (1907–1998) – čínský komunistický politik, prezident ČLR (1988–1993)
 Jang Šen (1488–1559) – čínský básník v říši Ming
 Jang Tching-che (1459–1529) – čínský politik v říši Ming
 Jang Ťi (1334 – asi 1383) – čínský básník, esejista a malíř z přelomu jüanského a mingského období
 Jang Ťie-čch’ (* 1950) – čínský komunistický politik, ministr zahraničí ČLR (2007–2013)
 Jang Wej (* 1980) – čínský gymnasta
 Jang Žung (1371–1440) – čínský politik a básník v říši Ming

Reference 

Čínská příjmení